Berlanga puede referirse a:

Apellido 
 Berlanga (apellido)

Lugares en España 
 Berlanga, un municipio en la provincia de Badajoz, comunidad autónoma de Extremadura;
 Berlanga de Duero un municipio en el sur de la provincia de Soria, comunidad autónoma de Castilla y León;
 Berlanga del Bierzo, un municipio en la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León;
 Comarca de Berlanga, una comarca en la provincia de Soria, comunidad autónoma de Castilla y León.

Personas 
 Fidel García Berlanga (1859–1914), abogado y político español;
 José García-Berlanga (1886–1952), abogado y político español. Hijo del anterior;
 Luis García Berlanga (1921–2010), director y guionista de cine español. Hijo del anterior;
 Jorge Berlanga (1958–2011), escritor y columnista español. Hijo de Luis García Berlanga;
 Carlos Berlanga (1959–2002), compositor y cantante español. Hijo de Luis García Berlanga;
 Manuel Aguirre Berlanga (1887-1953), político mexicano.